Bernard Lyot: um astrônomo francês (1897-1952);
Lyot (cratera marciana): uma grande cratera no quadrângulo de Ismenius Lacus em Marte;
2452 Lyot: um asteróide da cintura principal.

Desambiguação